Beer, uma cratera lunar.
Beer, uma cratera marciana.

Ver também 

 Beer (desambiguação parecida).

Desambiguação